Die 111. Schweizer Fussballmeisterschaft fand vom 18. Juli 2007 bis 10. (Super League) resp. 12. (Challenge League) Mai 2008 statt (exkl. Barragespiele). Eröffnet wurde die Saison durch das Spiel Grasshoppers Club Zürich gegen den FC St. Gallen. Schweizermeister ist zum zwölften Mal der FC Basel. Direkter Absteiger in die Challenge League ist der FC Thun, er wird durch den FC Vaduz ersetzt. In der Barrage spielte der FC St. Gallen gegen die AC Bellinzona. Die AC Bellinzona stieg dank zwei Siegen in die Super League auf, während der FC St. Gallen in die Challenge League abstieg.

Super League

Tabelle 

|}

Kreuztabelle 

Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte aufgelistet und die Gastmannschaft in der obersten Reihe.

Hinrunde

Rückrunde

Relegation 

Der FC Thun wurde in die Challenge League relegiert. Der FC Vaduz stieg direkt in die Super League auf.

Torschützenliste

Die Meistermannschaft des FC Basel 

(Spieler mit mindestens 5 Einsätzen wurden berücksichtigt; in Klammern sind die Spiele und Tore angegeben)

Spielstätten

Challenge League

Tabelle 

|}

Torschützenliste

Barragespiele 

|}

1. Liga – Aufstiegsspiele

1. Runde 

|}

2. Runde 

|}
Der FC Biel-Bienne und Stade Nyonnais steigen in die Challenge League 2008/09 auf.

Siehe auch 
 Schweizer Cup 2007/08

Weblinks 
 Webseite der Swiss Football League

Einzelnachweise 

2008
Fußballsaison 2007/08